Брабазон:
 Мур-Брабазон, Джон (1884—1964) — британский авиатор и политик, министр транспорта и авиационной промышленности в правительствах Уинстона Черчилля.
 Рене Брабазон Раймонд (1906—1985) — британский писатель.
 Сэр Вир Бра́базон По́нсонби (1880—1956) — 9-й граф Бессборо,  четырнадцатый генерал-губернатор Канады с 1931 по 1935.
 «Брабазон»

См. также 
 Brabanconne